Hemmelighedernes kammer kan henvise til flere artikler:

Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer bog af J.K. rowling fra 1998.
Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer fantasyfilm instrueret af Chris Columbus, baseret på Rowlings bog fra 1998.
''Hemmelighedernes Kammer et hemmeligt rum på Hogwarts, som har lagt navn til Rowlings bog fra 1998.